A 7.ª edição do Volta à Romandia disputou-se da 7 de maio a 10 de maio de 1953 com um percurso de 837,5 km dividido em 5 etapas, com início e fim em Martigny.

 
O vencedor foi o suíço Hugo Koblet, ganhador do Giro d'Italia de 1950 e Tour de France de 1951, cobrindo a prova a uma velocidade média de 34,8 km/h.

Etapas

Classificações 
 
Assim ficaram os dez primeiros da classificação geral da segunda edição do Volta à Romandia

Referências

Ligações externas 
 Volta à Romandia em Procyclingstats
 

1953
1953 na Suíça
1953 no ciclismo